Silence (Edgar Allan Poe) — fábula publicada em 1838
 Silêncio (filme), de Martin Scorsese (no original, Silence)
 Silêncio (livro), de Becca Fitzpatrick (no original, Silence)

Música 
 Silence (álbum de Blindside)
 Silence (álbum de Sonata Arctica)
 Silence (canção de C.C. Catch)
 Silence (canção de Delerium)
 Silence (canção de Marshmello)

Desambiguações de cinema
Desambiguações de literatura
Desambiguações de música